Loscos kan som auktorsförkortning betyda:

 Francisco Loscos Bernal
 Francisco Loscos y Bernal

Robotskapade auktorsförkortningar